Dans la lumière, roman de Barbara Kingsolver ;
 Dans la lumière, album de Zoxea ;
 Dans la lumière, épisode de La Treizième Dimension.